Абаб  (* бл.42 до н. е. — після 18 до н. е.) — політичний діяч Ольвії Понтійської.

Життєпис 
Походив з впливового та заможного роду Евресібіадів. Син Каллісфена (сина Каллісфена) та представниці понтійської аристократії з Сінопу. Цим пояснюються негрецькі імена Абаб та Оронт (онук Каллісфена та син Абаба). Народився в Ольвії (сучасна Миколаївська область України). У 48 році до н. е. під час атаки Ольвії гетами та даками на чолі із царем Буребістою Каллісфен втік до Сінопи. Невідомо чи Абаб народився до того моменту або після повернення Каллісфена в Ольвію. Ймовірніший другий варіант.

Абаб декілька разів обіймав посади архонта та агоранома. Під час своєї каденції продовжив політику відновлення міста після пограбування Буребістою, яку розпочав ще батько Абаба. Поєднував політичну діяльність з торговельною, чим накопичив значні статки.

Задля забезпечення безпеки міста та відновлення економічних стосунків з балканськими та малоазійськими містами відвідав Рим, де був на аудієнції в імператора Октавіана Августа. З останнім Абабу вдалося налагодити дружні стосунки, що сприяло відродженню Ольвії. В подальшому відновив торговельні стосунки з містом Візантій, від якого отримав громадянство. Зрештою до смерті Августа у 14 році завдяки діям Абаба відбулося відродження державного стану, економічних та політичних зв'язків. Між 14 та 18 років за власний кошт звів стою в Ольвії, де уславив імператора Августа.

На кінець життя Абаб був настільки впливовим, що фактично визначав політику Ольвії. Ймовірно ще за життя Абаба до колегії архонтів увійшов його син Оронт, який згодом «успадкував» владу над Ольвією.

Джерела 
 IOSPE. I (2). 42, 79

Ольвія
Понтійські греки